Gešer (: גֶּשֶׁר, doslova „Most“) může být:
 Gešer (1996) – zaniklá izraelská politická strana založena Davidem Levym
 Gešer (2019) – zaniklá izraelská politická strana založená Orly Levy
 Gešer-Merkaz Cijoni Dati – zaniklá izraelská politická strana
 Gešer (kibuc) – kibuc v oblastní radě Emek ha-ma'ajanot v severním Izraeli
 Gešer ha-Ziv – kibuc v oblastní radě Mate Ašer v severním Izraeli
 Gešer ad Halom – most v Ašdodu
 Divadlo Gešer – divadlo v Tel Avivu
 původní označení mikroarchitektury Intelu Sandy Bridge